Broken China () — второй и последний сольный альбом клавишника Pink Floyd Ричарда Райта, вышедший в 1996 году.

Альбом был записан в собственной студии Райта во Франции.

Список композиций 
 «Breaking Water» (Wright/Anthony Moore) — 2:28
 «Night of a Thousand Furry Toys» (Wright/Moore) — 4:22
 «Hidden Fear» (Wright/Gerry Gordon) — 3:28
 «Runaway» (Moore) — 4:00
 «Unfair Ground» (Wright) — 2:21
 «Satellite» (Wright) — 4:06
 «Woman of Custom» (Moore) — 3:44
 «Interlude» (Wright) — 1:16
 «Black Cloud» (Wright) — 3:19
 «Far from the Harbour Wall» (Wright/Moore) — 6:19
 «Drowning» (Wright) — 1:38
 «Reaching for the Rail» (Wright/Moore) — 6:30
 «Blue Room in Venice» (Wright/Gordon) — 2:47
 «Sweet July» (Wright) — 4:13
 «Along the Shoreline» (Wright/Moore) — 4:36
 «Breakthrough» (Wright/Moore) — 4:19

Дизайн обложек 
 Сторм Торгесон, Питер Кёрзон — дизайн обложки
 Тони Мэй — фотография
 Джейсон Рэдди — компьютер
 Джулиэн Милс, Финлэй Ковэн — иллюстрации

Участники записи 
 Ричард Райт — клавишные, фортепиано, программирование, синтезатор, вокал
 Энтони Мур — программирование и аранжировки, «телефонный» вокал (2)
 Шинейд О’Коннор — вокал (12, 16)
 Тим Ренвик — гитары
 Доминик Миллер — гитара
 Стивен Болтон — гитара
 Пино Палладино — бас-гитара
 Ману Катче — ударные, перкуссия
 Шон Белл — виолончель
 Кэйт Сент-Джон — гобой, английский рожок
 Маз Палладино — бэк-вокал

Ссылки 
 EMI official website
 Broken China Interview, by M. Blake, August 1996
 Broken China на сайте pink-floyd.ru

Альбомы EMI Records
Альбомы Ричарда Райта
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы, записанные на домашней студии
Концептуальные альбомы
Альбомы 1996 года